Нина Даниленко:
 Даниленко, Нина Степановна (1926—1996) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Даниленко, Нина Фёдоровна (1937—2003) — советский животновод, Герой Социалистического Труда.